

Зіна — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Зіна — переписна місцевість, штат Оклахома